Mauracher ist der Name:

 einer Orgelbauerfamilie, siehe Orgelbauerfamilie Mauracher
 einer österreichischen Band, siehe Mauracher (Band)
 einer historischen Hofanlage in Bozen, siehe Mauracher (Gries)

Mauracher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mauracher (1758–1824), österreichischer Orgelbauer 

 Josef Mauracher (1845–1907), österreichischer Orgelbauer
 Mathias Mauracher (1788–1857), österreichischer Orgelbauer
 Franz Mauracher (1907–1976), österreichischer Diplomat